Höckmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Höckmann (1923–2014), deutscher Schauspieler, Theaterleiter und Theaterregisseur
 Olaf Höckmann (* 1935), deutscher Prähistoriker und Konservator